Де́ушево () — деревня в Республике Татарстан, расположена в 12 км западнее районного центра-села Апастово и в 1 км от реки Свияга. В деревне есть 2 мечети, средняя школа, дом культуры.

История 
Датой основания деревни Деушево сельчане считают 927 год. В этом году ханом Волжской Болгарии Алмышом на месте деревни была основана крепость Дэбер. С этим периодом связано множество легенд и сказаний об окрестностях этой деревни. Самая распространенная из них о Девичьей горе. Эта легенда рассказывает о дочери одного из правителей, которая после трагической гибели, в сражении, в золотом саркофаге была погребена на берегу Свияги. А на её могиле подданные правителя вручную воздвигли высокий земляной курган. Местные старожилы рассказывают, что во время гражданской войны белочехи вскрыли курган и самолетом увезли нечто похожее на саркофаг.

У местных старожилов есть ещё своя трактовка исторических событий, основанная на местной легенде. По их словам, некогда у булгарского хана Джанибека, находившегося в отъезде, родилась дочь. Жена, зная, что муж её не терпит женщин и ждет только наследника, спрятала дочь с доверенными людьми в окрестностях нынешнего Деушева. Кузмиур, так звали девочку, росла здесь в безопасности, пока через пятнадцать лет хан каким-то образом не узнал о дочери и не послал своего военачальника Гайсу углы Амата привезти в Булгар «незаконнорожденную». Выполнив волю хана, Амат привез Кузмиур во дворец, но на совете узнал, что понравившуюся ему Кузмиур решено повесить. Амат выкрал девушку и отвез её обратно в Деушево. Там они и жили как муж и жена в доме как раз на том месте, которое сейчас жители деревни называют «Штабом». Однако для того, чтобы быть готовыми к визитам непрошеных гостей, на окружающих село высоких холмах — Кыз-Тау (Девичья гора), Каравыл-Тау (Караульная гора) и рядом со старым руслом протекающей здесь Свияги, Амат и его люди поставили сторожевые вышки «Маш каланча», откуда местные «пограничники» наблюдали за окрестностями.

Расчеты Амата оказались верными. Хан не смирился с потерей дочери-пленницы. На переговоры о выдаче «принцессы» он послал к Амату его друга. Тот вроде бы спокойно воспринял отказ выдать хану его дочь, но после окончания разговора выпустил две отравленные стрелы в Амата и Кузмиур. После этого в Деушеве началось грандиозное сражение между воинами той и другой стороны. Погибло много воинов. Сын же Кузмиур остался жив и его отвезли хану. Может быть, после этого сердце его смягчилось, и Джанибек повелел своим подданным вновь отправиться в Деушево и похоронить на Кыз-тау — Девичьей горе свою дочь, её мужа Амата и всех сражавшихся с обеих сторон. И сейчас в самом центре Деушева «Югары оч» (Верхняя точка) сельчане то и дело находят не только старинное оружие, но также и останки воинов.

Во время Казанского Ханства на месте города существовало селение, которая с XVII века известна как деревня Деушево. 

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Деушево Тетюшского уезда Казанской губернии проживали 760 человек (353 мужчины, 407 женщин), все мусульмане.

До 1920 года входила в Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшевского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Тетюшевского, а с 1927 года — Буинского кантонов ТАССР.

Население 
1782 год — 74 души мужского пола, в 1859—435, в 1897—803, в 1908—981, в 1920—915, в 1926—877, в 1938—1005, в 1949—704, в 1958—769, в 1970—820, в 1979—722, в 1989—573, в 2000 году живёт 501 человек.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Республика Татарстан» № 210 (24765) 19.10.2002, суббота
 Татарская энциклопедия 2005 Институт татарской энциклопедии

Населённые пункты Апастовского района